Juan Guillermo del Palatinado, ("Jan Wellem" en bajo alemán, Inglés: "John William", 19 de abril de 1658 - 8 de junio de 1716) fue duque del Palatinado-Neoburgo (1690-1716), duque de Jülich y Berg (1679-1716) y duque del Alto Palatinado y Cham (1707-1714). Desde 1697 en adelante Juan Guillermo fue también Conde de Megen (Oss).

Primeros años de vida 
Él era el hijo de Felipe Guillermo Conde palatino de Neoburgo y Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt y nació en Düsseldorf, donde residía, en lugar de Heidelberg, que había sido destruido en gran parte por las tropas francesas durante la guerra de los nueve años. Fue educado por los jesuitas en la fe católica y en 1674 visitó gran parte de Italia.

Matrimonios 
Se casó con la archiduquesa Maria Anna de Austria en 1678. Ella era una hija de Fernando III, Sacro Emperador Romano y su tercera esposa Leonor de Mantua. Después de su muerte en 1689, se casó con Ana María Luisa de Médici, hija de Cosme III de Médici, gran duque de Toscana. Su hermano era Francisco Luis, Conde palatino de Neoburgo, sus hermanas se casaron con el Sacro Emperador Romano Leopoldo I, Pedro II de Portugal y Carlos II de España.

Su padre le cedió los ducados de Jülich y Berg en 1679, antes de que él también le sucediera como Príncipe Elector palatino en 1690. En la paz de Rijswijk (1697), fue restituido de muchas de las posesiones que habían sido tomadas por los Franceses, con la disposición que el electorado del Palatinado no volverá al protestantismo. Esta disposición no lo hizo muy popular en el Palatinado y con los protestantes.

Durante la guerra de sucesión española Juan Guillermo, aliado austríaco recibió también el Alto Palatinado bávaro, que volvió a Baviera en 1714 mediante el Tratado de Rastatt. Murió en Düsseldorf y fue enterrado en la iglesia de San Andrés. Al no tener ningún hijo, fue sucedido por su hermano Carlos Felipe III, Elector del Palatinado.

Colecciones de arte 
Él era más popular en Jülich-Berg, donde erigió edificios impresionantes como el Castillo Bensberg y dirigió una corte pródiga que dio trabajo a muchos artistas y artesanos, incluyendo a los pintores de la corte Johannes Spilberg, su hija Adriana, más tarde su esposo Eglon van der Neer, Adriaen van der Werff, Jan Frans van Douven, Herman van der Mijn, Jan van Nickelen, su hija Jacoba Maria van Nickelen, su esposo Willem Troost, Rachel Ruysch, Godfried Schalcken y Jan Weenix con su hija Maria Weenix. Su enorme colección de pinturas de Rubens todavía se puede ver en la Pinacoteca Antigua de Múnich en Munich.

Su viuda Ana María Luisa fue la última miembro de la Casa de Médicis. Una patrona de las artes, legó la gran colección de arte de los Médici, incluyendo el contenido de los palacios Uffizi, Pitti y las villas Médicianas, que heredó con la muerte de su hermano Juan Gastón en 1737, y sus tesoros Palatinos al estado Toscano, con la condición de que ninguna parte pudiese ser retirada de su capital Florencia. Por consiguiente, estos tesoros son todavía visitados en Florencia hoy en día.

En Düsseldorf, la Plaza Jan-Wellem del ayuntamiento, lleva el nombre de Juan Guillermo (Johann Wilhelm), teniendo una estatua ecuestre suya realizada por Gabriel de Grupello. A su muerte fue enterrado en la iglesia del pueblo de San Andrés.

Referencias

Enlaces externos

Bibliografía 
 Alessandro Cont, La Chiesa dei principi. Le relazioni tra Reichskirche, dinastie sovrane tedesche e stati italiani (1688-1763), prefación de Elisabeth Garms-Cornides, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2018, pp. 103-138, https://www.academia.edu/38170694/La_Chiesa_dei_principi._Le_relazioni_tra_Reichskirche_dinastie_sovrane_tedesche_e_stati_italiani_1688-1763_prefazione_di_Elisabeth_Garms-Cornides_Trento_Provincia_autonoma_di_Trento_2018

Ancestros 

Casa de Wittelsbach
Electores del Palatinado del siglo XVII (casa de Wittelsbach)
Duques de Jülich
Duques de Berg
Coleccionistas de arte de Alemania
Consortes de miembros de la casa de Médici
Grandes maestres de la Orden de San Huberto
Nacidos en Düsseldorf

Condes palatinos de Neoburgo
Vicarios imperiales
Electores del Palatinado del siglo XVIII (casa de Wittelsbach)